Mistresses bezeichnet:

 eine britische Fernsehserie, siehe Mistresses – Aus Lust und Leidenschaft
 ein US-Remake der britischen Fernsehserie, siehe Mistresses (Fernsehserie)